

Дмитрієвський сільський округ — сільський округ, Бородуліхинський район, Абайська область
 Дмитрієвський сільський округ — сільський округ, Тімірязєвський район, Північноказахстанська область

Див. також 
 Дмитрієвський